Doce hombres sin piedad puede hacer referencia a:

 «Doce hombres sin piedad», título por el que se conoce en España a «Twelve Angry Men», dramático estadounidense para televisión escrito por Reginald Rose, dirigido por Franklin Schaffner y emitido por la CBS en 1954 dentro del programa Studio One.

 Doce hombres sin piedad, título en España de la obra teatral escrita por Reginald Rose en 1955 adaptando el guion escrito por él mismo para el dramático de televisión del año anterior.

 Doce hombres sin piedad, título en España de la película estadounidense de 1957 12 Angry Men, dirigida por Sydney Lumet y basada en el drama televisivo anterior.

 «Doce hombres sin piedad», dramático de Televisión Española de 1973 dirigido por Gustavo Pérez Puig, emitido dentro del espacio Estudio Uno y basado en el guion de Reginald Rose para la producción televisiva de 1954.